Lovers Rock steht für:
 eine Stilrichtung des Reggae, siehe Lovers Rock
 ein Album der britisch-nigerianischen Sängerin Sade Adu, siehe auch Sade Adu/Diskografie
 Lovers Rock (Film), Spielfilm von Steve McQueen (2020)

Die Schreibweisen Lovers' Rock oder Lover's Rock stehen für:
 einen taiwanesischen Film von 1964, siehe Qing Ren Shi
 eine Steinformation in Hongkong, siehe Wan Chai District#Sehenswürdigkeiten
 einen Musiktitel von The Clash auf dem Album London Calling